Șerbești se poate referi la:

Șerbești, Bacău
Șerbești, Iași
Șerbești, Vrancea

Șerbeștii Vechi, Galați

 Râul Șerbești
 Stânca Șerbești

Vezi și 
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerbu (nume de familie)
 Șerban (nume)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

Toponime românești